Holographic Universe — третий студийный альбом шведской мелодик дэт-метал группы Scar Symmetry, вышедший в 2008 году, последний альбом, записанный с вокалистом Кристианом Альвестамом, который вскоре покинул группу.

Видео к композиции «Morphogenesis» было представлено 18 сентября 2008 года.

Список композиций

Участники записи 
 Кристиан Альвестам — вокал
 Йонас Кьеллгрен − гитара
 Пер Нильсон − гитара
 Кеннет Сейл − бас-гитара
 Хенрик Ольссон − ударные, тексты песен

Ссылки 
 Описание альбома на сайте Nuclear Blast Records

Альбомы Scar Symmetry
Альбомы Nuclear Blast Records